Олег Малов:
 Малов, Олег Иванович (1915—1970) — Герой Советского Союза.
 Малов, Олег Юрьевич (род. 1947) — российский пианист.